Леонид Горшко́в:
 Горшков, Леонид Александрович (1930—1994) — советский Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС. 
 Горшков, Леонид Иванович (1924—2015) — доктор наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.